Potoci est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Potoci, un village situé dans la municipalité de Drvar, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Potoci, un village situé dans la municipalité d'Istočni Drvar et dans la République serbe de Bosnie ;
Potoci, une localité située sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Potoci, un village situé dans la municipalité de Pljevlja.